Пасичник — фамилия.

Известные носители 
 Пасичник, Анатолий Сергеевич (род. 1983) —  российский кинорежиссёр, продюсер, композитор, сценарист, писатель, актёр, лауреат международных кинофестивалей.
 Пасичник, Кирилл Николаевич (род. 1993) — казахстанский и украинский футболист, защитник.